Dobrossy István (1810–1853) ügyvéd 
 Dobrossy István (1946–2015) történész, levéltáros